Small CD-Writer — бесплатная программа для записи CD и DVD дисков. Работает на компьютерах под управлением операционной системы Microsoft Windows.

Возможности 
 Поддержка файловой системы ISO 9660 и её расширения Joliet (отсутствует поддержка файловой системы UDF, нет поддержки файлов размером более 2 ГиБ)
 Запись данных на записываемые CD и DVD диски и в ISO-образы
 Запись ISO-образов на записываемые CD и DVD диски
 Создание ISO-образов с существующих CD и DVD дисков
 Стирание перезаписываемых CD и DVD дисков
 Поддержка мультисессионности (импорт списка файлов предыдущей сессии и опциональная финализация диска)
 Возможность посмотреть список файлов любой выбранной сессии существующего диска с возможностью извлечения файлов, даже если в системе он определился как пустой
 Создание загрузочных дисков
 Создание, редактирование, сохранение и загрузка списка файлов (управление проектом диска)
 Возможность удобного добавления файлов в проект из проводника Windows через «Отправить → Small CD-Writer»

Особенности 
 Малый размер — 420 КБ.
 Простота использования.
 Программа не требует инсталляции и состоит из одного исполняемого файла.

Примечания

Ссылки 
 www.avtlab.ru
 www.avt-lab.ru (неизвестно, кто его администрирует, возможно, копия сайта)
 small-cd-writer.com (копия сайта)
 Twitter Small CD-Writer
 Бесплатный прожиг: обзор 22 утилит для записи CD/DVD 
 
 
 

Бесплатное программное обеспечение
Программное обеспечение для Windows
Программы, разработка которых прекращена